Odžak (posjed)

BiH
 Odžak, grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveru BiH
 Odžak (Bugojno, BiH), naseljeno mjesto u općini Bugojno
 Odžak (Foča-Ustikolina, BiH), naseljeno mjesto u općini Foči-Ustikolini
 Odžak (Glamoč, BiH), naseljeno mjesto u općini Glamoč
 Odžak (Hadžići, BiH), naseljeno mjesto u općini Hadžići
 Odžak (Ilijaš, BiH), naseljeno mjesto u općini Ilijaš
 Odžak (Kupres, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres
 Odžak (Livno, BiH), naseljeno mjesto u općini Livno
 Odžak (Nevesinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Nevesinje
 Odžak (Novo Goražde, BiH), naseljeno mjesto u općini Novo Goražde
 Odžak (Šipovo, BiH), naseljeno mjesto u općini Šipovo
 Odžak (Višegrad, BiH), naseljeno mjesto u općini Višegrad
 Odžak (Vlasenica, BiH), naseljeno mjesto u općini Vlasenica

Crna Gora:
 Odžak (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Vidi i:
 Odžaci (razdvojba)